Фрања Живни (Чаглин, 8. јануар 1918 — Нови Сад, 9. август 1976) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Сам || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1967. || Џандрљиви муж (ТВ филм) || Максим
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Лепа парада || Марић
|-
| 1973. || Филип на коњu || Сатир, борац с виолином
|-
| 1975. || Хитлер из нашег сокака || Јевреј (као Фрањо Живни)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1918.
Умрли 1976.
Југословенски глумци
Славонци